Pauldopia — монотипный род деревянистых растений семейства . Включает единственный вид — , встречающийся в Шри-Ланке, Индии, Непале, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме и Китае (провинция Юньнань).

Название 
Род назван в честь французского ботаника Поля Допа.

Видовой эпитет образован от названия ритуального колокольчика гханты ( ) и указывает на форму венчика.

Ботаническое описание 
Кустарники или небольшие деревья, 1,5—2,5 (6) м высотой. Листья супротивные, дваждыперистосложные, около 38 см длиной; листочки яйцевидно-ланцетные, размерами 3—7,5 × 1,5—2,5 см.

Соцветия многоцветковые, цимозные, метельчатые, терминальные, 8-12 см длиной. Чашечка колокольчатая, 5-лопастная, около 1,5 см длиной, менее 1 см в диаметре. Лопастей венчика 5, полукруглые, красно-коричневые, около 1,5 см длиной; трубка тёмно-жёлтая, слегка изогнутая, 3—6 см длиной. Тычинок 4, двусильные, нити 2—2,5 см длиной. Пестик около 3 см длиной, рыльце язычковидное, завязь двугнёздная.

Плод — вальковатая, раскрывающаяся локулицидно коробочка, размером около 23 × 1 см, длинно заострённая с обоих концов. Семена сжато-шаровидные, толстые, почти бескрылые.

Цветение в мае—июне, плодоношение в ноябре—декабре.

Синонимы вида 
Гомотипные:
 
 
 
Гетеротипные:

Примечания

Литература 
 

Бигнониевые
Флора Азии
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей